Оттава — индейское племя, относящееся к алгонкинской группе племён.

В честь данного племени получили название и другие объекты.

Топоним 
 Оттава — столица Канады.
 Оттава (город):
 Оттава — город в штате Иллинойс.
 Оттава — город в штате Канзас.
 Оттава — тауншип штата Миннесота, США.
 Оттава — посёлок в штате Огайо.
 Оттава — река на юго-востоке Канады, левый приток р. Святого Лаврентия.
 Оттава — регион на крайнем юго-западе провинции Квебек, Канада.
 Оттава — группа необитаемых островов в восточной части Гудзонова залива.

Другое 
 «Оттава Сенаторз» — хоккейная команда, выступающая в Национальной хоккейной лиге.
 Ottawan — музыкальная группа конца 1970-х — начала 1980-х.
 «Оттава Фьюри» — канадский футбольный клуб.
 «Оттава Фьюри» — бывший канадский женский футбольный клуб.

См. также